Aleksiej Aleksiejewicz Pczelincew, ros. Алексей Алексеевич Пчелинцев (ur. 18 kwietnia 1991 w Ałmaty) – kazachski skoczek narciarski, zawodnik klubu z Ałmaty.

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS po raz pierwszy wystartował w 2004 w wieku 13 lat. 4 grudnia zajął 98. (przedostatnie) miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Rovaniemi. W kolejnym sezonie zadebiutował w FIS Cup, a 3 grudnia 2005 w Vikersund zdobył pierwsze punkty cyklu, zajmując 27. miejsce. W latach 2006–2011 sześciokrotnie wystartował na mistrzostwach świata juniorów. Indywidualnie najwyżej – na 44. pozycji – sklasyfikowany był w 2008 w Zakopanem.

13 grudnia 2011 w Ałmaty zajął 29. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego, uzyskując tym samym prawo do startu w zawodach Pucharu Świata. Po raz pierwszy z tego prawa skorzystał podczas zawodów na mamuciej skoczni Kulm 15 stycznia 2012. W rozgrywanych bez przeprowadzania kwalifikacji zawodach dwukrotnie zajął 53. miejsce. W dalszej części sezonu dwukrotnie zajął 4. miejsce w konkursach FIS Cup w Zakopanem, a także po raz kolejny zdobył punkty Pucharu Kontynentalnego dzięki 19. pozycji w Brotterode. 19 lutego 2012 ustanowił swój rekord życiowy, skacząc 152,5 m podczas drużynowego konkursu Pucharu Świata na Heini-Klopfer-Skiflugschanze w Oberstdorfie. Wystartował też w Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2012 w Vikersund, zajmując 35. miejsce w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego oraz 10. w konkursie drużynowym.

22 września 2012 zdobył pierwsze punkty w zawodach najwyższej rangi, zajmując 28. miejsce w konkursie Letniego Grand Prix w Ałmaty. W listopadzie 2012 wraz z innymi reprezentantami Kazachstanu – Jewgienijem Lowkinem i Nikołajem Karpienką – uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. Do końca sezonu nie wystartował już w żadnych zawodach międzynarodowych. W sezonie 2013/2014 powrócił do startów, nie zajmując jednak miejsc punktowanych na żadnych zawodach.

Trzy punkty zdobyte przez Pczelincewa w LGP w Ałmaty były jedynymi zdobytymi przez jakiegokolwiek Kazacha w najwyższej rangi zawodach w okresie przed Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi 2014. Został powołany, jako jeden z dwóch kazachskich skoczków, do występu na igrzyskach.

Latem 2014 zrezygnował z występów w sezonie 2014/2015, zamierzając powrócić w 2015 do dalszego uprawiania skoków narciarskich.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty A. Pczelincewa na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kazachscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1991
Kazachscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Ałmaty